Der er flere personer med navnet Erik Hansen:

 Erik Hansen (redaktør) (1874-1936) – dansk redaktør
 Erik Hansen (dommer) (1895-1981) – dansk dommer
 Erik Hansen (direktør) (1896-1967) – dansk direktør
 Erik A. Hansen (1901-1977) – dansk købmand
 Eric H. Hansen (1903-1965) – dr.
 Erik Valentin Hansen (1904-1961) – dansk embedsmand
 Erik Hart Hansen (1906-2000) – dansk overkirurg 
 Erik Hansen (jurist) (1912-1984) – dansk jurist og embedsmand
 Erik Hansen (MF, Det Konservative Folkeparti) (1918-1989) – dansk politiker, medlem af Folketinget
 Erik Hansen (MF) (født 1924) – dansk agronom og politiker, medlem af Folketinget
 Erik Hansen (læge) (født 1927) – dansk overlæge
 Erik Bent Hansen (1927-2002) – dansk ingeniør og professor i anvendt matematik ved Danmarks Tekniske Højskole
 Erik Hansen (arkitekt) (1927-2016) – dansk arkitekt
 Erik Hansen (sprogforsker) (1931–2017) – lingvist, professor i moderne dansk sprog ved Københavns Universitet
 Erik Hansen (politiker) (1939-2009) – dansk borgmester
 Erik Hansen (kajakroer) (født 1939) – dansk guldvinder i roning ved de olympiske lege
 Erik Hansen (sejler) (født 1945) - dansk guldvinder i sejlsport ved OL
 Erik Hansen (skuespiller) (1913-2003) – dansk skuespiller.
 Erik Hansen (fodboldspiller) – landstræner for Danmarks fodboldlandshold 1967-1969.
 Erik Hansen (atlet) (født 1930) – dansk atlet.